

Диків

Диків — частина міста Тарнобжег у Підкарпатському воєводстві
 Новий Диків
 Старий Диків

Див. також 
 Дзікув